dziady – zwyczaj ludowy Słowian i plemion bałtyckich, wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów
 dziady – wędrowni żebracy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Dziady – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Dziady – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Dziady – część wsi Miechowice Wielkie w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Dziady – część wsi Rozbórz w woj. podkarpackim, w pow. przeworski, w gminie Przeworsk
 Dziady – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz

Sztuka

Muzyka 
 Dziady – album muzyczny polskiej grupy Jar, wydany 4 lipca 2019 roku

Dziady Adama Mickiewicza 
 Dziady – cykl dramatów Adama Mickiewicza
 Dziady część II – dramat z 1822 roku
 Dziady część IV – dramat z 1822 roku
 Dziady część III – dramat z 1832 roku
 Dziady część I – dramat z 1860 roku

 Spektakle teatru Telewizji
 Dziady cz. III – spektakl Teatru Telewizji z 1981 roku 
 Dziady – spektakl Teatru Telewizji z 1983 roku 
 Dziady – spektakl Teatru Telewizji z 1997 roku
 Dziady – spektakl Teatru Telewizji z 2011 roku